Sclerotiella är ett släkte av svampar. Sclerotiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sclerotiella